Bel Air Acres ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bel Air Acres (Charles County, Maryland)
 Bel Air Acres (Harford County, Maryland)